Гордейчук — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гордейчук, Екатерина Ильинична (1950—2016) — доярка, Герой Украины.
 Гордейчук, Михаил Николаевич (род. 1989) — белорусский футболист.

См. также